Chilufya ist der Familienname folgender Personen:

 Chitalu Chilufya (* 1972), sambischer Politiker
 David Chilufya (* 1970), sambischer Fußballspieler
 Edward Chilufya (* 1999), sambischer Fußballspieler
 George Chilufya (* 1986), sambischer Fußballspieler